Hierokles ist ein antiker griechischer Name, den folgende Personen trugen:

 Hierokles von Alexandria (Neuplatoniker), ein Philosoph des 5. Jahrhunderts n. Chr.
 Hierokles (Stoiker), ein Philosoph des 2. Jahrhunderts n. Chr.
 Hierokles (Grammatiker), Verfasser der Schrift Synekdemos, eines Verzeichnisses von Provinzen und Städten (6. Jahrhundert n. Chr.)
 Hierocles (Wagenlenker), ein Günstling des Kaisers Elagabal (3. Jahrhundert n. Chr.)
 Sossianus Hierokles, ein Statthalter unter Kaiser Diokletian (um 300 n. Chr.) und Gegner der Christen 
 Hierokles, Mitautor des Philogelos, einer Sammlung von Witzen aus der Antike.
 Hierokles, antiker Tierarzt und Verfasser einer Schrift über Pferdeheilkunde (4. Jahrhundert n. Chr.)